Edwin Skinner (1884–1990) – misjonarz Świadków Jehowy, długoletni nadzorca działalności Świadków Jehowy w Indiach
 Edwin Skinner (ur. 1940) – trynidadzko-tobagijski lekkoatleta